El término evolucionismo indica que las especies van evolucionando con el paso del tiempo. Esta palabra también puede estar relacionada con:

 Evolucionismo cultural o evolución cultural, cambio a lo largo del tiempo de todos o algunos de los elementos culturales de una sociedad.
 Evolucionismo social, término que define el cambio de una sociedad a otra más compleja.